A categoria 81 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 28 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final
{{Round4

||{{Nowrap| Avtandil Tchrikishvili}}|100| Alain Schmitt|001
|| Loïc Pietri|000|{{Nowrap| Antoine Valois-Fortier}}|000

||

Repescagem

Grupo A
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01=
| RD1-score01=100
| RD1-team02= Jaromír Musil
| RD1-score02=000

| RD1-team03= Joachim Bottieau
| RD1-score03=100
| RD1-team04= Benjamin Kjeldsen
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Tomislav Marijanović
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Carlos Luz
| RD1-score06=002

| RD1-team07= Farhod Rahimov
| RD1-score07=000
| RD1-team08= Valeriu Duminica
| RD1-score08=001

| RD1-team09= Takanori Nagase
| RD1-score09=100
| RD1-team10= Boas Munyonga
| RD1-score10=000

| RD1-team11= Tariel Usenov
| RD1-score11=000
| RD1-team12=
| RD1-score12=102

| RD1-team13= Ivica Pavlinic
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Srđan Mrvaljević
| RD1-score14=100

| RD1-team15= German Ayala
| RD1-score15=000
| RD1-team16= Shaxzod Sobirov
| RD1-score16=100

| RD2-team01=
| RD2-score01=001
| RD2-team02= Joachim Bottieau
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Carlos Luz
| RD2-score03=102
| RD2-team04= Valeriu Duminica
| RD2-score04=000

| RD2-team05= Takanori Nagase
| RD2-score05=111
| RD2-team06= Massimiliano Carollo
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Srđan Mrvaljević
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Shaxzod Sobirov
| RD2-score08=100

| RD3-team01=
| RD3-score01=100
| RD3-team02= Carlos Luz
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Takanori Nagase
| RD3-score03=100
| RD3-team04= Shaxzod Sobirov
| RD3-score04=000

| RD4-team01=

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01= Loïc Pietri
| RD1-score01=010
| RD1-team02= Lee Seung-su
| RD1-score02=000

| RD1-team03= Diogo Lima
| RD1-score03='''101
| RD1-team04= Juan Turcios
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Alfredo Effron
| RD1-score05=000
| RD1-team06=

Grupo D

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2014